David Amess (1952-2021), homme politique britannique ;
  (1937–2011), joueur australien de hockey sur glace ;
  (1826-1898), homme politique australien.